Торунський трамвай () — трамвайна мережа у місті Торунь. 
Початок трамвайного сполучення у Торуні датується 1891 роком, коли розпочався рух кінного трамваю. 
1 лютого 1899 року відкрито трафік електричного трамваю.

На початок 2020-х лінії обслуговуються «Міським Транспортним Підприємством у Торуні». 
Ширина колії — 1000 мм.

Історія 

Перший трамвай з'явився у Торуні у 1891 році. То був кінний трамвай, що курсував з Бидґоського передмістя на вокзал Торуні.

Маршрути 

16 січня 2007 року впроваджено нову схему маршрутів. Відкориговано маршрут № 4, а також подовжено час його курсування. Впроваджено новий маршрут 3, який є додатковим «піковим» маршрутом. Зліквідовано маршрут № 2W. Маршрути 1 (а також 1R), 2, 3, 4 — денні маршрути. Маршрут 1N є нічним маршрутом, що курсує тією ж лінією, що й 1R у ночі з п'ятниці на суботу та з суботи на неділю.

Нічний маршрут

Денні маршрути

Рухомий склад

Депо 
 спочатку існування підприємства депо розташовано на вул. Сєнкєвіча 24/26 (Бидгоскє Передмістя)

Примітки

Посилання 
 Інтернет-сторінка Міського Транспортного Підприємства у Торуні 
 Нарис історії трамвайного сполучення у Торуні 
 Торунський Клуб Любителів Міського Транспорту 
 Схема нової системи трамвайних маршрутів 

Трамвайні системи Польщі
Торунь